Приз «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль () вручавшийся на Берлинском кинофестивале с 1956 года по 2020. Его получал лучший актёр, исполнивший главную или второстепенную роль в фильме, включенном в основную конкурсную программу кинофестиваля. В 1969, 1970, 1973 и 1974 годах данная премия не вручалась.

За всю историю премии её получили 60 актёров. Французский актёр Антони Бажон  является последним на данный момент обладателем премии, он получил её за роль в фильм «Молитва». Актёры Сидни Пуатье, Жан Габен, Фернандо Фернан Гомес и Дензел Вашингтон — рекордсмены по количеству наград: за свою карьеру им удалось стать двукратными обладателями «Серебряного медведя». В 2011 году лауреатом премии стал весь мужской актёрский состав иранского фильма «Развод Надера и Симин». Три российских актёра становились обладателями премии: в 1981 году «Серебряного медведя» получил Анатолий Солоницын за роль в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», а в 2010 году — Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин за роли в фильме «Как я провёл этим летом».

Список лауреатов

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

См. также 
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
 Приз за лучшую мужскую роль (Каннский кинофестиваль)

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Мужская роль
Награды актёрам